Tiernan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Tiernan (* 1965), englischer Schauspieler
 Cate Tiernan (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin
 Fergus Tiernan (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Graham Tiernan (* 1952), deutscher Kameramann
 Mike Tiernan (1867–1918), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robert Tiernan (1929–2014), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Tiernan-Locke (* 1984), englischer Radrennfahrer
 Patrick Tiernan (* 1994), australischer Leichtathlet
 Sonja Tiernan (* 1968), neuseeländische Historikerin